Ранчо Линдо Уно има више значења:

 Ранчо Линдо Уно (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Линдо Уно (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику